Pledl ist

der Familienname folgender Personen: 
 Alois Pledl (1903–1975), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Georg Pledl (1919–1994), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Thomas Pledl (* 1994), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Pledl (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern